Епископ Пимен (Ходыкин) — епископ Русской православной церкви, епископ Пермский и Вологодский.

Биография 
Упоминается игуменом Соловецкого монастыря.

 года хиротонисан во епископа Вологодского и Великопермского.

В 1524 году по благословению епископа Пимена жителями Сямской волости построен Сямский Рождественский мужской монастырь.

Скончался в 1524 году.

Ссылки 
 
 Пимен, Епископ Пермский и Вологодский

Епископы Русской православной церкви
Настоятели Соловецкого монастыря
Епископы Пермские
Умершие в 1524 году
Персоналии по алфавиту